Ниже перечислены все 265 футболистов, принявших участие хотя бы в одном матче национальной сборной Латвии, который был внесён в официальный реестр игр сборной, то есть хотя бы в одном матче против национальных сборных других стран.

Последний матч: 28 марта 2015, Чехия — Латвия 1:1

Ссылки 
 Текущий состав национальной сборной Латвии
 Список игроков сборной Латвии на сайте EU-Football.info

 
Латвия